Финал Кубка Сербии по футболу 2009/2010 годов состоялся 5 мая 2010 года. «Црвена звезда» переиграла «Войводину» со счётом 3:0 и стала обладателем Кубка Сербии.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2010
Сербия
Матчи ФК «Црвена звезда»
ФК «Войводина»
События 5 мая
Май 2010 года
Спорт в Сербии в 2010 году
Спортивные соревнования в Белграде